Bergshyddan kan avse:
Bergshyddan, Fåfängan – en byggnad på Södermalm i Stockholm
Bergshyddan, Djurgården – en villa på norra Djurgården i Stockholm